Uccelli di rovo: Vecchi amici, nuove storie è un documentario realizzato nel 2003.

Trama
Il documentario è incentrato sugli attori che hanno recitato nella miniserie tv Uccelli di rovo, vi sono molte interviste dove ognuno di loro racconta il suo punto di vista della storia e della sua recitazione.

Collegamenti esterni 
 

Film storici